Die China Open 2009 waren die 9. Ausgabe des Tennis-Hartplatzturniers der Frauen in Peking, China. Es war als Turnier der Premier Mandatory-Kategorie Teil der WTA Tour 2009. Es fand vom 3. bis zum 11. Oktober 2009 statt.

Titelverteidigerin im Einzel war Jelena Janković und im Doppel die Paarung bestehend aus Anabel Medina Garrigues und Caroline Wozniacki.

Im Einzel gewann Swetlana Kusnezowa gegen Agnieszka Radwańska mit 6:2, 6:4 und im Doppel Hsieh Su-wei / Peng Shuai gegen Alla Kudrjawzewa / Jekaterina Makarowa mit 6:3, 6:1.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Website
 

WTA Tour 2009
Tennisturnier in Peking